Кирилл Иосифович Рагозин () — государственный деятель, депутат Государственной думы второго созыва.

Биография 
Окончил Ставропольский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики».

Депутат госдумы 
В Государственную Думу был избран 20 апреля 1997 г. на дополнительных выборах по Петровскому одномандатному избирательному округу № 54 Ставропольского края, являлся членом депутатской группы «Народовластие», членом Комитета по аграрным вопросам.

Примечания

Ссылки 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов